Мандић је српско, хрватско и црногорско презиме. Најчешћа слава код православних Мандића је Св. Јован, а ређе Св. Стефан. Оно се може односити на:

 Александар Мандић (редитељ) (рођ. 1945), југословенски и српски филмски и телевизијски редитељ и сценариста
 Ана Мандић (рођ. 1948), српска филмска, телевизијска, позоришна и гласовна глумица
 Андрија Мандић (рођ. 1965), српски политичар из Црне Горе
 Анте Мандић (1881—1959), хрватски правник и политичар
 Вељко Мандић (1924—1988), српски филмски глумац
 Вукашин Мандић (рођ. 1982), српски кошаркаш
 Глигорије Мандић (1912—1994), југословенски партизан
Данимир Мандић (рођ. 1964), српски професор универзитета и декан Учитељског факултета Универзитета у Београду
 Душан Мандић (рођ. 1994), српски ватерполиста
 Душан Мандић Манда (1931—1997), српски новинар, сатиричар и хумориста
 Ђука Мандић (1822—1892), мајка Николе Тесле
 Здравко Мандић (1935—2012), српски сликар акварела
 Јовица Мандић (падобранац) (рођ. 1949), југословенски и српски падобранац
 Клара Мандић (1944—2001), српски политичар и стоматолог
 Лара Мандић (рођ. 1974), некадашња српска и југословенска кошаркашица
 Мијо Мандић (1857—1945), хрватски новинар, наставник и писац
 Милица Мандић (рођ. 1991), српска репрезентативка у теквонду
 Милорад Мандић (1961—2016), српски позоришни, телевизијски, филмски глумац и ТВ водитељ
 Милош Мандић (1843—1880), српски новинар
 Николај Мандић (1840—1907), српски теолог
 Оливер Мандић (рођ. 1953), српски певач и композитор
 Петар Мандић (академик) (1928—1999), српски педагог
 Раденко Мандић (1917—1988), југословенски партизан
 Сања Мандић (рођ. 1995), српска кошаркашица
 Светислав Мандић (1921—2003), српски песник, конзерватор и сликар кописта фресака
 Станиша Мандић (рођ. 1995), црногорски фудбалер

Види такође 
 Мандић Село, насељено место у Хрватској

Референце 

Црногорска презимена
Српска презимена
Хрватска презимена